Тату

 Тату () — татуювання.
 «Тату» — російський поп-дует.